Pobedy 
 Park Pobedy
 Den' Pobedy
 Prospekt Pobedy
 Pik Pobedy

Pagine correlate 

 Pobeda